Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Pedro Cachín ha sconfitto Marco Trungelliti con il punteggio di 6-3, 6-7(3-7), 6-3.

Teste di serie 

  Roberto Carballés Baena (semifinale)
  Thiago Monteiro (semifinale)
  Feliciano López (primo turno, ritirato)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Mats Moraing (secondo turno)

  Lucas Pouille (quarti di finale)
  Tseng Chun-hsin (ritirato) 
  Nikola Milojević (primo turno) 
  Christopher O'Connell (quarti di finale)

Qualificati 

  Yshai Oliel (primo turno)
  Raul Brancaccio (secondo turno)
  Oriol Roca Batalla (secondo turno)

  Oleksii Krutykh (secondo turno) 
  Pedro Sousa (primo turno) 
  Johan Nikles (primo turno)

Lucky loser 

  Javier Barranco Cosano (primo turno)

Wildcard 

  Roberto Carballés Baena (semifinale)
  Miguel Damas (primo turno)

  Lucas Pouille (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Comunidad de Madrid 2022